

Botanique 
 Coca, plante (Erythroxylon coca), d'où est extraite la cocaïne.

Commerce 
 Coca, abréviation de « Coca-Cola », marque de boisson gazeuse commercialisée au niveau international.

Gastronomie 
 Coca ou coca catalane, plat typique catalan sucré ou salé consistant en une pâte, sur laquelle on place des ingrédients divers et cuite au four.
 Coca de llanda, gâteau valencien similaire à une génoise parfumé au citron ou à l'orange
 Coca, petit chausson farci de légumes que l'on trouve dans la cuisine pied-noir.

Patronymes 

 Eugen Coca, compositeur et violoniste moldave.
 Imogene Coca (1908-2001), actrice comique.

Surnom :
 Coca, surnom de Fat Joe.

Toponymes

El Coca est le nom courant de la ville de Puerto Francisco de Orellana, en Équateur.
 Río Coca, rivière en Équateur.

Coca, commune de la province de Ségovie.
 Château de Coca, château situé à Coca dans la province de Ségovie.
 Coca de Alba, commune de la province de Salamanque.

Sigle 
 COCA, sigle de la Commission on Osteopathic College Accreditation.